Schlot steht für:

 einen großen Schornstein
 Schlot (Geologie), vulkanischer Aufstiegskanal
 Schlot (Höhlenkunde), senkrechter Teil eines Höhlenganges
 Wassergraben, siehe Wassergraben#Regionale Benennungen
 Kunstfabrik Schlot, ein Jazzclub in Berlin

Siehe auch:
 Schlote